Gavaudan bezeichnet:

 Gavaudan, eine Region Galliens, siehe Gévaudan

Gavaudan ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste-Sauveur Gevaudan (1772–1840), französischer Opernsänger (Tenor)
 Pierre Gavaudan (1905–1985), französischer Biologe und Pharmakologe